North Face kan avse:

The North Face – ett utomhusklädesföretag.
The North Face (bok) - en roman av Mary Renault från 1948.
North Face – en tysk dramafilm från 2008, se  Nordwand